B12 peut faire référence à :

Format de papier 
 Format B12 ou JB12, un format traditionnel de papier  japonais ().

Musique 
 B12, un groupe techno anglais.

Sciences 
 Vitamine B12 ou cobalamine, une vitamine.

Transports 
Automobiles
 Alpina B12, plusieurs modèles du constructeur automobile allemand Alpina ;
 Citroën B12, un modèle du constructeur automobile français Citroën ;
 Nissan Sentra B12, deuxième génération de la Nissan Sentra ;
 Nissan Sunny B12, une génération de la Nissan Sunny.

Routes
  Mallee Highway, route australienne reliant Tailem Bend à Pinnaroo ;
  Bundesstraße 12, route fédérale allemande reliant Lindau à la frontière tchèque.

Signalisation
 Panneau de signalisation d'une limitation de hauteur en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres